Маса́я () — город и муниципалитет в западной части Никарагуа, административный центр одноимённого департамента.

Географическое положение 
Масая расположен примерно в 14 км к западу от города Гранада и в 31 км к юго-востоку от Манагуа. К западу от города находится активный вулкан Масая, который и дал ему имя.

Абсолютная высота — 254 метра над уровнем моря.

История 
Поселение было основано в колониальный период, 2 сентября 1839 года получило статус города и является одним из старейших городов на территории Никарагуа.

В ходе оккупации Никарагуа войсками США находившиеся в городе войска генерала Бенхамина Селедона 19 сентября 1912 года вступили в бой с отрядом морской пехоты США. После боя никарагуанцы отступили к старой испанской крепости Coyotepe, которую удерживали до 4 октября 1912 года. В бою 4 октября 1912 года крепость взяли штурмом американцы, и генерал Селедон был убит.

В 1962 году население города составляло 30,1 тыс. человек, он являлся торгово-ремесленным центром сельскохозяйственного района.

В 1967 году испанская крепость была признана историческим памятником (Monumento Histórico).

В 1970 году население города составляло 49,7 тысяч человек, он являлся центром сельскохозяйственного района (одним из главных центров выращивания табака). Помимо выделки кож и переработки сельхозсырья здесь имелось кустарное производство хлопчатобумажных тканей, соломенных шляп и других потребительских товаров и находился музей археологии Tендери (один из двух музеев страны).

После начала боевых действий между повстанцами СФНО и национальной гвардией в стране было введено военное положение, начались репрессии против оппозиции. В начале августа 1977 года в городе Масая состоялась Национальная ассамблея Демократического союза освобождения, опубликовавшего призыв к населению бороться за отмену чрезвычайного положения и цензуры печати, свободу действия профсоюзных организаций и политических партий, освобождение политических заключённых.

25 августа 1981 года городу было присвоено почётное звание «Город-герой».

18 августа 1982 года в городе Масая группа «контрас», вооружённых автоматическими винтовками американского и израильского производства, открыла огонь по манифестации, в результате погибли три и были ранены ещё шесть человек.

9 октября 1989 года правительство страны присвоило городу статус историко-культурного центра (Patrimonio Cultural de la Nación).

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 92 540 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
В Масае родился Энрике Боланьос, президент Никарагуа в 2002—2007 гг.

Города-побратимы 
  Белу-Оризонти, Бразилия
  Дитценбах, Германия
  Лестер, Великобритания
  Неймеген, Нидерланды

Примечания 

Города Никарагуа